Příjmení Vrchota nese více různých osobností:

 Jakub Vrchota z Rosenwertu (???–1651) – opat cisterciáckého kláštera v Sedlci a následně v Plasích
 Ondřej Vrchota (* 1977) – český basketbalista
 Robert Vrchota (1920–1993) – český herec